Benimarfull kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benimarfull (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benimarfull (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar